Озерний Яр — балка (річка) в Україні й Росії у Великобурлуцькому й Валуйському районах Харківської й Бєлгородської областей. Права притока річки Козинки (басейн Сіверського Дінця).

Опис 
Довжина балки приблизно 11.5 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,95 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,28. Формується декількома струмками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок у селі Озерне. Тече спочатку на південь, потім повертає на схід, перетинає українсько-російський кордон і між селами Веригівка та Старий Хутір і впадає в річку Козинку, праву притоку річки Осколу.

Притоки 
 Широкий Яр (права), довжина приблизно 3,5 км., тече переважно на південний схід через с. Широке
 Долгушин Яр (права), довжина приблизно 4,5 км., тече переважно на південний схід через с. Устинівка

Цікаві факти 
 У XX столітті на балці існували молочно-тваринна ферма (МТФ), газгольдер та декілька газових свердловин, а у XIX столітті — декілька вітряних млинів.

Примітки

Джерела 

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Великобурлуцького району
Річки Росії